Семза́нж () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Жевре-Шамбертен. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21601.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 104 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 69 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 54 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 78,3 %, в 1999 году было 62,8 %). Из 54 активных жителей работали 53 человека (26 мужчин и 27 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 15 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Семзанж 

Коммуны департамента Кот-д’Ор